Anglesey hace referencia a varios artículos sobre lugares:

En Reino Unido
 Anglesey, isla y condado de Gales.
 Anglesey (Staffordshire), parroquia civil en el condado de Staffordshire (Inglaterra).

En Australia
 Condado de Anglesey, estado de Victoria.